Лудвиг VII, Луи (Ludwig, Louis) може да се отнася за:

Владетели и благородници:

 Луи VII Млади (* 1120 † 18 септември 1180) – крал на Франция (1137 – 1180)
 Лудвиг VII фон Ринек († 31 януари 1330) – граф на Графство Ринек
 Лудвиг VII фон Байер, нар. Брадатия (* 1368, † 1 май 1447 в Бургхаузен) от династията Вителсбахи – херцог на Бавария-Инголщат (1413 – 1447), граф на Мортен (de iure uxoris) (1413 – 1425) в Нормандия
 Лудвиг VII фон Хесен-Дармщат (* 22 юни 1658 † 31 август 1678) – за кратко през 1678 г. ландграф на Хесен-Дармщат